Новая Франция:

 Новая Франция — общее название французских владений в Северной Америке (1534—1763).
 Новая Франция — художественный фильм режиссёра Жана Бодена, снятый в 2004 году.